Микола Кулик
 Кулик Микола Васильович — хоровий диригент, художній керівник капели «Трембіта», лауреат Шевченківської премії
 Кулик Микола Іванович (1927) — колишній вояк УПА, відомий громадський діяч української діаспори в Канаді,
 Кулик Микола Сергійович — ректор НАУ